Le terme Rive gauche désigne dans le canton de Genève la partie du canton située du côté gauche du Rhône et du lac Léman, par opposition à la Rive droite et à l'hypercentre.

Notes et références

Géographie du canton de Genève